Aleksandr Ivanovič Gercen, spesso traslitterato Herzen (1812-1870) – scrittore e filosofo russo
 Aleksandr Aleksandrovič Gercen, spesso traslitterato Herzen (1839-1906) – medico russo